Ignazio Balsamo ist der Name folgender Personen:

* Ignazio Balsamo (Theologe) (1543–1618), italienischer Theologe und Philosoph 
 Ignazio Balsamo (Schauspieler) (1912–1994), italienischer Schauspieler